Caroline Maes ist der Name der folgenden Personen:
* Caroline Maes (Schauspielerin) (* 1976), belgische Schauspielerin
 Caroline Maes (Tennisspielerin) (* 1982), belgische Tennisspielerin